Варочный котёл:
 в целлюлозно-бумажном производстве
 в кулинарии